Joseph Knibb (1640-1711), horloger anglais.
 Lloyd Knibb (1931–2011), batteur de jazz jamaïcain.
 Mary Morris Knibb (1886-1964), enseignante, réformatrice sociale et philanthrope jamaïcaine.